O'Connor puede hacer referencia a:
 Claudio O'Connor, cantante argentino de heavy metal y rock pesado;
 O'Connor (banda), banda argentina de rock pesado liderada por Claudio O'Connor;
 Flannery O'Connor, escritora estadounidense;
 Pat O'Connor, corredor estadounidense;
 Sinéad O'Connor, cantante pop irlandesa;
 Eduardo O'Connor, almirante argentino fallecido en 1921.
 Francisco Burdett O'Connor, militar irlandés que participó en la guerra de emancipación de Latinoamérica.
 Tomás O'Connor D'arlach, fue un poeta, novelista, biógrafo y periodista tarijeño.